New Jersey, stato degli Stati Uniti d'America

Musica
 New Jersey, album dei Bon Jovi del 1988

Navi
 USS New Jersey, il nome di due navi statunitensi

Altro
 Barriera New Jersey, una particolare barriera di sicurezza